Дми́трий Конова́лов:
 Коновалов, Дмитрий Геннадиевич (1986—2012) — белорусский террорист.
 Коновалов, Дмитрий Петрович (1856—1929) — русский химик, академик АН СССР.